Єфименко — українське прізвище.

 Єфименко Василь Васильович — український політик.
 Єфименко Віктор Костянтинович ( 1950) — український кінооператор. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Єфименко Віктор Романович ( 1952) — народний художник України.
 Єфименко Георгій Григорович — учений-металург, партійний діяч (КПРС).
 Єфименко Євген Юрійович (1998—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Єфименко Захар Олександрович — український шахіст, заслужений майстер спорту, гросмейстер.
 Єфименко Костянтин Олексійович — український політик.
 Єфименко Людмила Пилипівна ( 1951) — українська актриса, дружина Юрія Іллєнка.
 Єфименко Микола Миколайович ( 1958) — професор; доктор педагогічних наук.
 Єфименко Олександра Яківна (1848—1918) — українська історик і етнограф.
 Єфименко Олексій Олексійович ( 1985) — білоруський хокеїст, нападник.
 Єфименко Петро Петрович — український археолог.
 Єфименко Петро Савич (1835—1908) — український етнограф та історик.
 Єфименко Родіон Дмитрович — український режисер.
 Єфименко Родіон Родіонович ( 1934) — український кінорежисер. Заслужений працівник культури України (1976).
 Єфименко Роман Федорович (1916—1996) — український графік.
 Єфименко Тетяна Іванівна — український економіст, член-кореспондент НАН України.

Див. також 
 Єфіменко
 Юхименко

Українські прізвища
Прізвища на -енко